Басби:

 Басби — город в области Ист-Ренфрушир, Шотландия.
 Басби, Джеймс (1801—1871) — британский политик и предприниматель. 
 Басби, Мэтт — шотландский футболист и футбольный тренер, командор Ордена Британской империи.
 Басби, Синди (род. 1983) — американская актриса.